hrabstwo Todd (ang. Todd County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Todd (ang. Todd County) w USA, w stanie Minnesota
 hrabstwo Todd (ang. Todd County) w USA, w stanie Dakota Południowa